Adrian Fortescue ist der Name folgender Personen:

* Adrian Fortescue (Seliger) (um 1476–1539), englischer Ritter und katholischer Seliger
 Adrian Fortescue (Priester) (1874–1923), britischer katholischer Geistlicher, Gelehrter, Komponist und Schriftsteller